Eremulidae är en familj av kvalster. Eremulidae ingår i överfamiljen Amerobelboidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eremulidae 39 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eremulidae